Лилия Фёдоровна Шевцова (род. 7 октября 1949, ) — российский политолог, доктор исторических наук.

Образование 
Окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1971 году, Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор исторических наук.

Научная деятельность 
 1972—1989 — Институт экономики мировой социалистической системы АН СССР, отдел политических исследований, научный, старший научный сотрудник, заведующая отделом;
 1989—1995 — Институт международных экономических и политических исследований РАН (Институт экономики мировой социалистической системы АН СССР), заместитель директора;
 1991—1994 — Центр политических исследований Академии наук СССР, директор;
 1993 — Университет Беркли, Калифорния, профессор;
 1994 — Корнеллский университет, Итака, Нью-Йорк, профессор;
 1994 — Джорджтаунский университет, Вашингтон, профессор;
 1994—1995 — Институт Кеннана международного исследовательского центра Вудро Вильсона, Вашингтон, исследователь;
 1995-2013 — главный научный сотрудник, Институт Экономики РАН.
 1995—2014 — Фонд Карнеги за международный мир, Вашингтон-Москва, ведущий исследователь (российская внутренняя политика и политические институты). Член научного совета Московского Центра Карнеги;
 1997—2001 — профессор МГИМО МИД России.
 2004—2020 — ведущий исследователь, Королевский институт международных отношений, The Chatham House, (Лондон)
 2007—2010 — председатель, Совет по глобальной повестке дня о будущем России (Всемирный экономический форум, Давос)
2010– приглашённый профессор, the Paris School of International Affaires at Sciences Po, Paris.
 2014—2015 —  внештатный старший научный сотрудник Брукингского института.
 2015 — по настоящее время — почетный доктор Университете St.Gallen (Швейцария)- Honorary Doctor in Social Sciences (Dr. rer. soc. h. c.) https://www.unisg.ch/en/universitaet/ueber-uns/portraet/geschichte/ehrendoktoren#tab=a1
 2017—2018 — профессор Центра Дэвиса российских и евразийских исследований, Университет Гарварда.
 2010 — по настоящее время — член Совета Фонда «Либеральная миссия».

Научные интересы: политология; политические и институциональные трансформации в России; электоральная проблематика; новейшая история России; международные отношения; внешняя политика России.

Политическая позиция 
Шевцова придерживается либерально-демократических ценностей. Одновременно полагает, что эти ценности были в России дискредитированы «системными либералами», которые фактически поддержали систему единовластия и начали на него работать.

Утверждает о суперпрезидентском характере режима, установившегося в России после 1993 года.

На президентских выборах 2000 года поддерживала Григория Явлинского.

Книгу Шевцовой «Россия Путина» (2005) положительно оценили Михаил Горбачёв и Генри Киссинджер. Их краткие отзывы были помещены на обложке книги: «Книга „Россия Путина“ является провоцирующим мысли и интересным анализом. Очень своевременная книга о России, которая стоит перед новыми выборами… Я уверен, что размышления такого вдумчивого и глубокого исследователя, как Лилия Шевцова, получат теплую реакцию читателя» (Михаил Горбачёв). «Книга Лилии Шевцовой рассказывает о сложнейших политических процессах в России. „Путинская Россия“ предлагает ценнейший анализ конфликтов и дилемм, которые станут наследием последующих поколений российских лидеров» (Генри Киссинджер). 

«Новое литературное обозрение» писало о книге Шевцовой «Мы. Жизнь в эпоху безвременья»: «Книги, которые пишут идейные противники нынешней российской власти, любопытно читать хотя бы потому, что подобных работ в нашей стране выходит все меньше. А если, как в данном случае, автором к тому же оказывается видный ученый-политолог, много лет проработавший в Московском центре Карнеги и последовательно критиковавший режимы Ельцина и Путина, интерес еще более усиливается…. В новой работе Лилия Шевцова, как и всегда, логична, напориста, пылка. Ее неизменно интересно читать, поскольку она мастерски умеет аргументировать свою точку зрения. Кроме того, во многих отношениях она права: да, сегодня необходимо выработать новую модель развития российского общества, рассматривающую государство как институт, который работает на граждан, а не наоборот; действительно, по многим вопросам оппозиции лучше действовать сообща; конечно, системная оппозиция − не оппозиция вовсе. Наконец, и то, с чем согласиться сложно, в изложении столь искушенного автора тоже заслуживает размышления.» (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/97_nz_5_2014/article/11149/) 

Критически относится к внешней политике Кремля, полагая, что достойная уважения и доверия роль России на международной сцене должна в первую очередь обеспечиваться успехами в экономическом и социальном развитии и благополучием граждан. На деле воинственность России на мировой сцене является способом отвлечь внимание от нерешенных проблем внутри страны.

Во время украинского кризиса 2014 года неоднократно выступала в поддержку Украины. В сентябре 2014 вместе с рядом западных и украинских экспертов подписала письмо в журнал The Atlantic, в котором Россию авторы называли агрессором, вторгшимся на Украину, и призывали усилить западные санкции против России.

Членство в организациях 
Была членом Российской ассоциации политических наук; членом Исполнительного Совета Международной Ассоциации «Женщины за международную безопасность» (WIIS); членом редакционных советов журналов «Мегаполис», «Полис», «Демократизация", «Pro et Contra».  Была руководителем и членом Секции по исследованию проблем России и Евразии Совета по общественным наукам (SSRC), Вашингтон. Состояла членом правления Международного совета по вопросам изучения Центральной и Восточной Европы и членом правления Института гуманитарных наук при Университете Бостона, Вена-Бостон.

Была первым председателем, а затем членом  Совета  по глобальной повестке Будущего России ("Global Agenda on the Future of Russia" ) Всемирного экономического форума в Давосе. Состояла членом Совета Форума по борьбе с терроризмом.

Награждена государственным орденом Эстонии Cross Pro Terra Mariana  за участие в международном сотрудничестве. 

Является членом Совета Центра демократического развития Андрея Сахарова (Литва) и членов редакционных советов журналов:  "The Journal of Democracy", " The American Interest", "The New Eastern Europe".

В 2008 г журналы "Prospect" и "Foreign Policy"  включили Шевцову в список "100 Global Intellectuals"

("100 ведущих мировых интеллектуалов" вместе с Вацлавом Гавелом, Сэмом Хантингтоном и Полом Кругманом.(https://www.theguardian.com/uk/2008/jun/23/2)

В 1999 и 2001—2004 годах принимала участие в конференциях Бильдербергского клуба.

Избранные публикации 
 Август 1991. Попытка переворота и её последствия. Издательство Института исследований Норвегии, Апрель 1992.
 Россия перед новым выбором. Секьюрити Диалог, том 25, 1994.
 Неоформившееся государство. Фридом Ревью, ноябрь-декабрь 1995.
 Посткоммунистическая Россия: логика развития и перспективы. Фонд Карнеги, 1995.
 Российские вооруженные силы // Отношения между армией и гражданским обществом и демократия. Лондон, 1996 (на англ. яз.).
 Российские выборы: возврата нет // Foreign Policy. 1996. Июль (на англ. яз.; в соавт.).
 Дилеммы посткоммунистического общества // Sociological Research. 1997. Сентябрь (на англ. яз.).
 Внесистемный режим Бориса Ельцина. М., 1999 (в соавт.).
 Россия Ельцина, Мифы и Реальность. Вашингтон: Карнеги-Брукингс, 1999, (на англ. яз.).
 Горбачев, Ельцин, Путин: Политическое лидерство в переходный период. Вашингтон: Карнеги-Брукингс, 2001 (на англ. яз; соавтор и соредактор).
 От Ельцинского заката к Путинскому возвышению: эволюция выборной монархии. Баден-Баден, 2001 (на англ. яз.).
 Российский гибридный режим // Journal of Democracy. 2001. Октябрь (на англ. яз.).
 Россия Путина (издание 2-е, дополненное). Вашингтон, Фонд Карнеги за международный мир, 2005. (на англ яз.).
 Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом. - М., РОССПЭН, 2010. - 272 с.
 Lilia Shevtsova, Political Leadership in Russia’s Transformation in: Russia’s Engagement with the West, ed. Alexander Motyl, Blair Ruble and Lilia Shevtsova,  M.E. Sharpe, NY, London,  2005
 Лилия Шевцова, Падение Берлинской стены: повод для размышлений о том, почему все не так…  В 20 лет без Берлинской стены: прорыв к свободе, Москва, Московский Центр Карнеги 15 апреля 2011;
 Lilia Shevtsova and Andrew Wood, Change or Decay. Russia’s Dilemmas and the West’s Response, Washington, Carnegie Endowment for International peace, 2011;
 Lilia Shevtsova and Bobo Lo, A 21st Century Myth; Authoritarian Modernization in Russia and China, Moscow,  Moscow Carnegie Center, 2012;
 Lilia Shevtsova, Lonely Power, Carnegie Endowment for international Peace, Washington DC, 2011;
 Lilia Shevtsova, Russia in XX1: The logic of suicide and rebirth,  Moscow Carnegie  Center,  Moscow 2013;
 Lilia Shevtsova, Crisis: Russia and the West in the Time of Trouble, Moscow, Moscow Carnegie Center, 2013;
 Russia XXI: The Logic of Suicide and Rebirth, Moscow, Moscow Carnegie Center, 2013.
 Лилия Шевцова, Мы. Жизнь в эпоху безвременья.  РОССПЭН,  Москва, 2014

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Передачи с участием Лилии Шевцовой на радиостанции «Эхо Москвы»
Павел Шеремет. Лилия Шевцова: Кремль задействует все средства для подрыва Украины // «Украинская правда», 24.02.2015

Доктора исторических наук
Выпускники МГИМО
Профессора МГИМО
Публицисты России
Сотрудники ИЭМСС АН СССР
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли